Негропонте — пізньосередньовічна (венеційська) назва столиці острова Евбея — міста Халкіда, яка також поширювалась на весь острів. 
 Сеньйорія Негропонте
 Доктрина Негропонте

Персоналії
 Даяна Негропонте
 Джон Негропонте
 Ніколас Негропонте